Kuit (anatomie), een deel van het lichaam
 Viskuit, de eitjes van een vis
 Kuit (bier), een traditionele Hollandse biersoort

Zie ook 
 Paaien (kuitschieten)